kiša, tekuća oborina
 kisela kiša, zagađena kiša
 Kiša (slika), slika Milana Steinera (1918.)
 Kiša (Maugham), kratka priča Somerseta Maughama (1921.)
 Kiša (1929.), film Jorisa Ivensa